Regimiento de Infantería 14 puede hacer referencia a:

 el Regimiento de Infantería 14 de Argentina;
 o el Regimiento de Infantería 14 de Bolivia.